Зайнуллин, также Зайнулин () — татарская/башкирская фамилия, имеет женскую форму Зайнуллина (Зайнулина). Происходит от арабского имени Зайнулла. Известные носители:

 Зайнуллин, Артур Айдарович (род. 1988) — российский самбист.
 Зайнуллин, Габдулзямиль Габдулхакович (1946—2020) — российский филолог-востоковед, профессор.
 Зайнуллин, Марат Валиевич (1935—2016) — советский и российский учёный-лингвист, языковед.
 Зайнулин, Минизаит Гусманович (род. 1954) — советский и российский тренер по боксу.
 Зайнуллин, Руслан Фаритович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Зайнулин, Сергей Александрович (род. 1974) — украинский и российский футболист.
 Зайнуллин, Хамит Хисматуллович (1931—2000) — тракторист колхоза «Чермасан» Чекмагушевского района БАССР, Герой Социалистического Труда.

 Зайнуллина, Марта Альфредовна (род. 1990) — российская лыжница и биатлонистка.